Hespéride peut désigner :
 hespéride, en botanique, un type de baie possédant un exocarpe (pelure) épais et dont l'endocarpe est scindé en loges (par exemple, une orange) ;
 Hespéride, dans la mythologie grecque, une fille d’Hespéris.

Voir aussi 
 Hespérides (A-33), un brise-glace et un navire océanographique espagnol
 Hespéridés, une famille de lépidoptères (papillons)